1010 in Romeinse cijfers
 mX (krant), een Australische krant
 Mx (titel), een Engelse aanspreekvorm
 Maxwell (eenheid)